W Polsce
 Łazów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Łazów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Łazów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Łazów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Krzeszów
 Łazów – gromada